А́ккаха́рью () — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 201,9 км перегона Элисенваара — Яккима линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённом посёлке Элисенваарского сельского поселения Лахденпохском района Республики Карелия. Предназначен для пригородных поездов.

Современное состояние 

По состоянию на 2019 год вокзал и зал ожидания закрыты, билетная касса отсутствует. Проездные билеты приобретаются у кондуктора. На остановочном пункте установлен новый пассажирский павильон, а также информационные таблички с названием пункта.
Сохранилось здание старого финского вокзала 1909 года постройки
. Также сохранилась высокая грузовая платформа (напротив вокзала).

Пригородное и пассажирское сообщение 
Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Кузнечное — Сортавала — Кузнечное.
Здесь также имел остановку пассажирский поезд № 655/656 вплоть до его отмены (октябрь 1997 год).

История 
Участок Антреа — Сортавала был открыт 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги Выборга — до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.
Станция Akkaharju была открыта 01 декабря . Так, в 1923 году путевое развитие представляло собой два боковых пути: юго-восточный имел полезную длину в 600 метров и был способен обеспечить полноценный разъезд как пассажирских, так и грузовых поездов; северо-западный боковой путь шёл от чётной горловины до оси станции. Его главное назначение было погрузка леса. Позднее, судя по расположению грузовой платформы, количество путей грузового двора увеличилось на один.

В период с 19 по 26 декабря 1939 года советские войска осуществили большое количество налётов на железные дороги. Особо сильные удары были нанесены на железнодорожные узлы Восточной Финляндии. Так, 26 декабря был совершён очередной налёт на станцию Аккахарью. Была прервана телефонная и телеграфная связь.
Летом 1941 года Аккахарью вновь оказалась в районе боевых действий: 31 июля 1941 года на Карельском перешейке начала наступление финская Юго-Восточная армия. Советские войска попытались нанести контрудар, но понесли большие потери и отошли на исходные рубежи. 6 августа финны продолжили наступление и к исходу 9 августа вышли в район Лахденпохья, Куркиёки и Хийтола к Ладоге.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Аккахарью на osm.sbin.ru
 Паспорт станции остановочного пункта Аккахарью на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Аккахарью на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Аккахарью на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола- Янисъярви.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1909 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции